Die National Urban League war bis 2016 die höchste Spielklasse der Republik China auf Taiwan. Sie wurde von der Chinese Taipei Football Association (CTFA) organisiert. Eine Fußballmeisterschaft wird auf Taiwan seit 1983 ausgetragen. Seit 2016 ist die höchste Klasse die Taiwan Football Premier League.

Namenshistorie der Liga

Meisterhistorie

Siehe auch 
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen
 Taiwan Football Premier League

Weblinks 
 Alle Fußballmeister seit 1983 (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1983